

Орсьєр — муніципалітет у департаменті Верхні Альпи

Орсьєр — місто в кантоні Вале